Mococa pode se referir a:

 Mococa, município brasileiro
 Mococa (cantor), da dupla Mococa e Paraíso
 Mococa (empresa), fabricante de produtos alimentícios
 Mococa (futebolista), jogou no Palmeiras
 Praia da Mococa

Ver também
 

Desambiguações de topônimos